Влади́мир Карпе́нко:
 Карпенко, Владимир Алексеевич (род. 2000) — российский баскетболист.
 Карпенко, Владимир Васильевич (1926—2005) — русский советский писатель, романист.
 Карпенко, Владимир (род. 1975) — советский, узбекистанский, российский футболист.